Божин Дим. Грубешлиев е български общественик, деец на Македонската католическа лига.

Биография 
Божин Грубешлиев е роден в град Енидже Вардар, тогава в Османската империя. Произхожда от униатско семейство, но след завладяването на града от Гърция емигрира в България. Там от 1920-те години участва в дейността на Македонската католическа лига и е неин подпредседател.

По време на българското управление във Вардарска Македония в годините на Втората световна война, Божин Грубешлиев е български кмет на Кочани от 8 август 1941 година до 25 юли 1942 година.

Бележки 

Родени в Енидже Вардар
Български имигранти от Македония в София
Български общественици от Македония
История на католицизма в България
Български кметове на селища, били под българска власт